Ра́утанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Раутанен, Мартти (1845—1926) — лютеранский пастор, переводчик.
 Раутанен, Юрье Оскарович (1896—1937) — финский советский скульптор.